Khenichet (commune) est une commune du Maroc situé dans la province de Sidi Kacem, dans la région de Gharb-Chrarda-Beni Hssen avec pour chef-lieu une ville du même nom.
 Khenichet (ville) est une ville du Maroc situé dans la province de Sidi Kacem, dans la région de Gharb-Chrarda-Beni Hssen au sein de la commune éponyme de Khenichet.